Anneli Saaristo – cantante finlandese
 Erkki Saaristo – ex cestista e allenatore di pallacanestro finlandese
 Juho Saaristo – giavellottista finlandese
 Michael Ilmari Saaristo – aracnologo ed entomologo finlandese